Seiß bzw. Seiss ist der Familienname folgender Personen: 

 Isidor Seiß (1840–1905), deutscher Komponist und Musiker
 Reinhard Seiß (* 1970), österreichischer Stadtplaner, Filmemacher und Publizist
 Rudolf Seiß (1927-2023), deutscher Psychologe
 Rudolf Seiß (Schauspieler), deutscher Schauspieler
 Werner Seiss, deutscher Pianist, Dirigent und Musikpädagoge
 Willi Seiß (1922–2013), deutscher Esoteriker und Anthroposoph